

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Chełmsko – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Przytoczna
 Chełmsko – kolonia wsi Sulimierz w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Zobacz też 
 Chełmsko Śląskie